Stolbov  (masculin ; ) ou Stolbova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ksenia Stolbova (1992), patineuse artistique russe.
 Maria Stolbova (1984), gymnaste rythmique russe.
 Pavel Stolbov (1929-2011), gymnaste artistique soviétique.
 Svetlana  Stolbova (1973), coureuse cycliste russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe